Згурський Валентин Арсентійович — український радянський державний діяч, голова Київського міськвиконкому (1979—1990).
 Згурський Андрій Валентинович — український розвідник, полковник, син Валентина Згурського.
 Згурський Олександр Іванович (*1981) — український футболіст.

Українські прізвища